Села:
 Баламутівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Баламутівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Баламутівка — давньоруське городище , збудоване (на межі ІX-X століть) у південній частині Галицького князівства на правому березі Дністра, неподалік від сучасної Баламутівки (Заставнівський район, Чернівецька область).